Rosston kan syfta på:

 Rosston, Arkansas
 Rosston, Oklahoma